Ла Абана има више значења:

 Ла Абана (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Абана (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Абана (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Абана (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Абана, Естабло (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Абана, Порсикола и Авикола (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Абана (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Абана (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику